Sjukhuset kan syfta på:

 Sjukhuset i Falköping – ett sjukhus
 Sjukhuset i Lidköping – ett sjukhus
 Sjukhuset, Mariehamn – en stadsdel
 Sjukhuset i Varberg – ett sjukhus
 Sjukhuset, Västerås– ett sjukhus
 Sjukhuset (TV-serie) – en svensk TV-serie